Thapunngaka — рід птерозаврів родини Anhangueridae, що існував у середній крейді (104—100 млн років тому).

Історія відкриття 
Нижня щелепа птерозавра без зубів була знайдена в червні 2011 року у крейдових відкладеннях формації Тулебук на північному заході Квінсленду в Австралії. Рештки виявив палеонтолог-аматор Лен Шоу. Від породи фосилії відділили у місцевому Музеї Кронозавра Корнера. На основі решток у 2021 році описано нові рід та вид птерозавра Thapunngaka shawi. Родова назва Thapunngaka з мови ванамара перекладається як «списоротий». Назва виду shawi вшановує першовідкривача решток.

Опис 
Розмах крил Thapunngaka був оцінений шляхом порівняння з спорідненими видами. Розмір сягав від 5,83 до 9,47 метрів, на основі екстраполяції з Anhanguera piscator і Tropeognathus mesembrinus відповідно. Нижні щелепи більше нагадували щелепи A. piscator ', з чого було зроблено висновок про ймовірність розмаху крил від 6 до 7 метрів.

 Філогенія 
У оригінальному описі Thapunngaka віднесено до підродини Tropeognathinae родини Anhangueridae, і є сестринським таксоном до Ferrodraco і Mythunga''. Філогенетична кладограма, що відображає еволюційні зв'язки роду:

Примітки 

Pteranodontoidea
Плазуни крейдового періоду
Вимерлі тварини, описані 2021
Вимерлі плазуни Австралії